Гребёнкина — женская форма русской фамилии Гребёнкин. Известные носительницы:
 Гребёнкина, Анастасия Юрьевна (род. 1979) — фигуристка, выступавшая в танцах на льду за Россию, Латвию и Армению.
 Гребенкина, Лидия Константиновна (род. 1930) — советская учёная.
 Гребёнкина, Наталья Анатольевна (род. 1971) — российская актриса театра и кино.